Лейла Везирова:
 Везирова, Лейла Агаларовна — библиограф, заведующая НИО библиографии Российской книжной палаты.
 Везирова, Лейла Орхан гызы — кандидат филологических наук, зав. кафедрой русского языка Азербайджанского государственного педагогического университета, докторант Института проблем образования Азербайджанской Республики.